L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 3 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500. 
Une 2ème édition 2022 se tient la semaine suivante en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Belinda Bencic, remplacée par  Kaja Juvan
  Ons Jabeur, remplacée par  Shelby Rogers
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Ajla Tomljanović
  Garbiñe Muguruza, remplacée par  Kristína Kučová
  Jeļena Ostapenko, remplacée par  Misaki Doi
  Karolína Plíšková, remplacée par  Heather Watson

Lauréates 
L'australienne Ashleigh Barty remporte son  WTA en dominant en finale la kazakhe Elena Rybakina. Il s'agit de son  dans ce tournoi après celui gagné en 2020. Elle s'adjuge également le titre en double avec sa compatriote Storm Sanders.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Adélaïde
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022